CIF — многозначная аббревиатура:
 CIF (формат файла)
 Common Intermediate Format — стандарт размера изображения графических и видеофайлов равный 352 x 288 пикселей
 Cost, Insurance and Freight (CIF) — термин, применяемый в международной торговле, чаще всего означающий: товар страхуется и доставляется до порта заказчика (без выгрузки). (См. также стандартизованные термины Инкотермс.)
  — Калифорнийская межшкольная федерация.